Acidification peut désigner : 
 acidification des océans ;
 acidification des sols ;
 acidification des eaux douces ; 
 acidification des pluies ;
 acidification du vin, une action pouvant être réalisée pendant la vinification.

Voir aussi 
 Pluies acides